Jean Lhermitte, neurologo francese
Léon Lhermitte, pittore francese
Thierry Lhermitte, attore francese

Altro
Malattia di Lhermitte-Duclos
Segno di Lhermitte